URCA (Universidade Regional do Cariri) - Braziliaans universiteit
 Urca (Rio de Janeiro) - buurt in Rio de Janeiro